Красо́вская — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Красовская, Вера Михайловна (1915—1999) — советская балерина, критик и историк балета.
 Красовская, Галина Владимировна — советская писательница.
 
 Красовская, Елизавета Фомишна (1822—1898) — русская актриса.
 Красовская, Ирина Владимировна (1896—1956) — советский учёный, ботаник, переводчик.
 Красовская, Ольга Владимировна (род. 1977) — украинский экономист.
 Красовская, Татьяна Михайловна (род. 1948) — российский географ.